Paranais är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Voldemar Czerniavsky 1880. Enligt Catalogue of Life ingår Paranais i familjen glattmaskar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Naididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Paranais